Eppers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eppers (1842–1912), deutscher Unternehmer
 Hermann Eppers (* 1965), deutscher Politiker
 Eva Bauche-Eppers (* 1954), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin